Elton John - cantor-compositor e multi-instrumentista britânico
Elton Rodrigues Brandão — futebolista
Elton (Luisiana) — cidade dos Estados Unidos